Инструмент интерактивного доказательства теорем (интерактивный решатель теорем) — программное обеспечение, помогающее исследователю в разработке формальных доказательств.
Доказательства вырабатываются в процессе взаимодействия человека с машиной. Как правило, такое программное обеспечения включает в себя какую-то разновидность интерактивного редактора доказательств или другой интерфейс, с помощью которого человек может вести поиск доказательств, сведения о которых хранятся в компьютере, а также процедуры автоматической проверки доказательств, осуществляемые компьютером.

Сравнение систем 

 HOL theorem prover — семейство программных продуктов, являющихся, в конечном итоге, производными от инструмента доказательства теорем LCF. Во всех этих системах логическим ядром является библиотека встроенного в них языка программирования. Теоремы представляют собой новые элементы языка и вводятся с использованием «стратегий», которые гарантируют логическую корректность. Составление стратегии дает пользователям возможность создавать важные доказательства при относительно небольшом количестве взаимодействий с системой. К этой группе систем относятся:
 HOL4
 HOL Light
 ProofPower
 IMPS

Пользовательский интерфейс 
Популярным интерфейсом для инструментов интерактивного доказательства теорем является опирающийся на Emacs Proof General, разработанный в Эдинбургском университете. Coq включает в себя CoqIDE, который написан на OCaml/Gtk. В состав Isabelle входит Isabelle/jEdit, основанный на jEdit и инфраструктуре Isabelle/Scala для документо-ориентированной обработки доказательств. Для Visual Studio Code так же существует расширение, предназначенное для работы с Isabelle. Оно было разработано Makarius Wenzel.

См. также 
 Автоматическое доказательство
 Доказательные вычисления
 
 Формальная верификация
 Задача выполнимости формул в теориях
 Metamath — язык, предназначенный для разработки формальных математических утверждений, в экосистему которого входит инструмент интерактивного доказательства теорем и несколько баз данных с тысячами записанных и доказанных теорем.

Примечания

Литература 
 Henk Barendregt and Herman Geuvers (2001). «Proof-assistants using Dependent Type Systems». В Handbook of Automated Reasoning.
 Frank Pfenning (2001). «Logical frameworks». В Handbook of Automated Reasoning.
 Frank Pfenning (1996). «The Practice of Logical Frameworks».
 Robert L. Constable (1998). «Types in computer science, philosophy and logic». В Handbook of Proof Theory.
 H. Geuvers. «Proof assistants: History, ideas and future».
 Freek Wiedijk. «The Seventeen Provers of the World»

Ссылки 
 «Introduction» d Certified Programming with Dependent Types.
 Introduction to the Coq Proof Assistant (с общим введением в интерактивное доказательство теорем)
 Interactive Theorem Proving for Agda Users
 A list of theorem proving tools

 Каталоги
 Digital Math by Category: Tactic Provers
 Automated Deduction Systems and Groups
 Theorem Proving and Automated Reasoning Systems
 Database of Existing Mechanized Reasoning Systems
 NuPRL: Other Systems
 Specific Logical Frameworks and Implementations
 DMOZ: Science: Math: Logic and Foundations: Computational Logic: Logical Frameworks

Инструменты интерактивного доказательства теорем
Автоматическое доказательство теорем
Технология аргументации